Il doppio maschile del torneo di tennis Cincinnati Masters 2006, facente parte dell'ATP Tour, ha avuto come vincitori Jonas Björkman e Maks Mirny che hanno battuto in finale Bob Bryan e Mike Bryan 3-6, 6-3, [10-7].

Teste di serie 

 Bob Bryan /  Mike Bryan (finale)
 Jonas Björkman /  Maks Mirny (campioni)
 Mark Knowles /  Daniel Nestor (quarti di finale)
 Paul Hanley /  Kevin Ullyett (secondo turno)

 Fabrice Santoro /  Nenad Zimonjić (quarti di finale)
 Jonathan Erlich /  Andy Ram (semifinali)
 Martin Damm /  Leander Paes (semifinali)
 Simon Aspelin /  Todd Perry (quarti di finale)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Cincinnati Masters 2006